Molina puede referirse a:

En taxonomía  
 La abreviatura Molina se emplea para indicar a Juan Ignacio Molina como autoridad en la descripción y taxonomía en zoología y botánica.

En España 
 Molina, un apellido de origen español, muy difundido en todo el mundo;
 La Molina (estación de esquí), es una estación de esquí del Pirineo catalán situada en el municipio de Alp, comarca de la Baja Cerdaña, provincia de Gerona, España;
 Taifa de Molina, reino de taifa de los siglos XI y XII, unido un tiempo a la corona de Aragón, adquiriendo deste entonces el nombre de Molina de Aragón;
 Molina de Aragón, municipio de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España;
 Castillo de Molina de Aragón, castillo situado en el municipio de Molina de Aragón, España;
 Real Señorío de Molina, antiguo señorío medieval ligado desde el siglo XIII a los reyes de Castilla y desde el siglo XVI a los reyes de España;
 Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra, una agrupación de municipios españoles, los que formaban el Real Señorío de Molina;
 Señorío de Molina-Alto Tajo, una comarca de la provincia de Guadalajara, en España;
 Canales de Molina, una pedanía española perteneciente a Corduente, en la comarca del Señorío de Molina, provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha;
 El Llano de Molina, una pedanía perteneciente al municipio de Molina de Segura, en Murcia, España;
 Ribera de Molina, una pedanía perteneciente al municipio de Molina de Segura, en Murcia, España;
 Ducado de Molina y Soria, un título nobiliario español, también ligado a Molina de Aragón;
 Lagunas y parameras del Señorío de Molina, un espacio natural de España, inscrito oficialmente como zona de especial protección para las aves, situado en el municipio de Campillo de Dueñas, a 20 km de Molina de Aragón;
 Pinilla de Molina, municipio de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España;
 Torrecuadrada de Molina, municipio de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España;
 Molina de Segura, municipio de la Región de Murcia, España;
 Marquesado de Molina, el título nobiliario castellano que el Emperador Carlos V otorgó como dignidad para los herederos al Marquesado de los Vélez, ligado éste al municipio de Molina de Segura, en Murcia, España;
 Condado de Molina, título de incógnito que adoptó el 18 de mayo de 1845 Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente carlista al Trono de España, tras renunciar a sus derechos a la Corona española en favor de su hijo primogénito Carlos Luis de Borbón;
 Palacio de Molina, un palacio construido en el siglo XVIII en el casco antiguo de la ciudad de Cartagena en la  región de Murcia, España;
 Plaza Vázquez de Molina , una plaza localizada en el municipio de Úbeda, en España;
 Plaza de Tirso de Molina , un espacio público en el centro de Madrid;
 Estación de Tirso de Molina, una estación del metro de Madrid.

En Argentina 
 Juan Bernabé Molina, pueblo ubicado en la provincia de Santa Fe, Argentina.

En Chile 
 Molina es una comuna de la ciudad de Curicó, ubicada en la Región del Maule en la zona central de Chile.

Otros significados 
 Molina es uno de los nombres comunes de la planta Echinospartum boissieri;
 Molina articulata, uno de los sinónimos de la planta Baccharis articulata;
 Molina es el nombre de un meteorito que cayó en Molina de Segura en 1858.
 Molina es una canción del grupo de música Creedence Clearwater Revival incluida en la cara B del álbum Pendulum publicado en 1970.